Кузба́ський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь Кузнецького вугільного басейну.

 Кузбаський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Кузбаський провулок — провулок у місті Київ.
 Кузбаський провулок — провулок у місті Маріуполь Донецької області.

Провулки